Magan kan syfta på:
 Magan (civilisation) – en region på södra arabiska halvön 2300–550 f.Kr.

Geografi

Iran 

 Māhīn, ort, Qazvin,

Spanien 

 Magán, ort, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Magán (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar